Александр Алексеевич Силин (13 декабря 1962 — 28 августа 2012) — советский и российский актёр кино.

Биография 
Родился в 1962 году в Алтайском крае, в семье учёного и организатора агропромышленного производства, доктора сельскохозяйственных наук Алексея Дмитриевича Силина. Брат Андрей Силин (1959—1 ноября 2022), по основной профессии водитель-ас, работал в Управлении МИД по обслуживанию дипломатического корпуса, вместе с ним Александр занимался бизнесом по пошиву изделий из кожи. 

Дебютировал в кино в возрасте полутора лет, снявшись в фильме «Вызываем огонь на себя». Будучи школьником, активно снимался в кинофильмах (1972—1985).

Самобытный актёр. Профессионального образования не получил.

После долгого перерыва вновь начал сниматься — уже после смерти актёра вышли два фильма с его участием — «Пасечник» и «Краплëный».

Умер 28 августа 2012 года от инсульта. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище (Городской округ Балашиха Московская область).

Фильмография 
  — Вызываем огонь на себя 
  — Дом на Фонтанке
  — Шторм на суше — Пантелей
  — Весь мир в глазах твоих — Вовка (главная роль)
  — Личное счастье — Сережа, школьник, юный следопыт (1 серия)
  — Мальчишки — Капитон Бутырев (главная роль)
  — Только каплю души... 
  — Пограничный пёс Алый — эпизод
  — Приказ: огонь не открывать — Ефим Иванович Демидков, командир танка 
  — Приказ: перейти границу — Ефим Иванович Демидков, командир танка 
  — На перевале не стрелять!
  — Признать виновным — Слава Горяев, приятель Николая (главная роль)
  — Лучшая дорога нашей жизни — Петухов
  — День рождения (короткометражный) — Костя
  — Слушать в отсеках — эпизод
  — Не забудь оглянуться — эпизод
  — Пасечник — Дмитрий Гришаев, местный житель, владелец внедорожника
  — Краплëный — Горкин

Ссылки 
 Александр Силин на сайте imdb.com

Родившиеся в Москве
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Дети-актёры СССР